Арсе́ний Соколо́в: